Quanta (del latín quanta, cantidades), puede referirse a:

 Quanta cura, encíclica de Pío IX.
 Al plural latino del concepto físico cuanto (quantum), propio de la física cuántica.
 Quanta Plus, una herramienta informática.